Mateescu ist der Familienname folgender Personen:

 Dan Mateescu (1911–2008), rumänischer Ingenieur
 Ion Mateescu (1952–2017), rumänischer Fußballspieler
 Rodica Mateescu (* 1971), rumänische Leichtathletin